Vologases is de naam van verschillende Parthische koningen of troonpretendenten:
Vologases I (51-78 na Chr.)
Vologases II (77-80)
Vologases III (105-147)
Vologases IV (148-192)
Vologases V (192-207)
Vologases VI (207-224)

Anderen met de naam Vologases:
Vologases I van Armenië (118-144)
Vologases II van Armenië, wordt later Vologases V van Parthië
Vologases III van Armenië (378-386), andere namen zijn Vagharsh of Valarchak